Маси () град је у Француској, у департману Есон.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 37.712.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Асколи Пичено

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској